Солодово — название населённых пунктов в России:

 Солодово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Солодово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Солодово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.

См. также